Скоба:
 Скоба — крепёжная деталь в виде изогнутой металлической полосы.
 Скоба — ударная часть некоторых видов дверных молотков.
 Скоба — вид дверной ручки.
 Скоба — металлическая табличка на древке знамени ниже полотнища.
 Скоба, Игорь Олегович (род. 1982) — украинский футболист, полузащитник.
 Скоба — деревня, Пестяковский район, Ивановская область, Россия.
 Скоба — название площади Народного Единства в Нижнем Новгороде до 2005 года.

См. также 
 Скобки (значения)